En Pologne, Złotowo peut désigner :

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Złotowo, village du powiat de Żnin,
 Złotowo, village du powiat d'Inowrocław.

dans la voïvodie de Poméranie
 Złotowo, village du powiat de Chojnice,
 Złotowo, village du powiat de Kościerzyna, 
 Złotowo, village du powiat de Malbork.

autres voïvodies
 Złotowo, village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Złotowo, village de la voïvodie de Mazovie,
 Złotowo, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie,
 Złotowo, village de la voïvodie de Poméranie occidentale.